Kalmančok steht für:
 Dušan Kalmančok (* 1945), slowakischer Astronom
 (29824) Kalmančok, Asteroid des Hauptgürtels